Kerékjártó Tamás (Miskolc, 1979. július 9. –) magyar úszó, közgazdász. Versenyszáma: férfi 200 m vegyes, 200 m pillangó.

A 2008. évi nyári olimpiai játékokon versenyzett Pekingben, részt vett a 2004. évi nyári olimpiai játékokon és az 1996. évi nyári olimpiai játékokon is. A Delfin sport egyesület tagja volt. Edzője: Dániel András. Nevelő edzője: Fázold Henrik.

Eredményei

Magyar bajnokság

Jegyzetek

Források 
 Úszás - US Open: Kerékjártó Tamás nyerte a 200 vegyest
 

Magyar úszók
Magyar olimpikonok
1979-ben született személyek
Élő személyek